Суланжі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Суланжі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос